Das Wort Amphisbaena bezeichnet

ein Fabelwesen: Amphisbaena (Fabelwesen)
eine Tiergattung innerhalb der Doppelschleichen: Amphisbaena (Gattung)